Parental Guidance (2012), een Amerikaanse komediefilm uit 2012
Parental Guidance (ER), een aflevering van ER
Parental Guidance (Judas Priest), een lied van Judas Priest